-{Who}- može da bude:

 -{WHO}-, skraćenica za Svetsku zdravstvenu organizaciju od 
 -{who}- (Juniks), komanda
 The Who, engleski rok bend

Скраћенице